Tchuvache pode se referir a:
 Tchuváquia;
 Tchuvaches;
 Língua tchuvache.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos